Михаил Михайлович Иванов (, Москва — 20 октября 1927, Рим) — русский музыкальный и , композитор и .

Биография 
Родился в Москве  года. В 1868 году окончил Санкт-Петербургский технологический институт технологом-химиком 1-го разряда. По полученной специальности никогда не работал, переменив профессию. Посвятил себя изучению музыки, был учеником П. И. Чайковского (гармония) и А. И. Дюбюка (фортепиано).

В 1870—1875 годах жил за границей, преимущественно в Риме, где в продолжении нескольких лет находился в кружке Листа и музыкальной молодежи, съезжавшейся отовсюду к Листу. В это время дополнил свое музыкальное образование занятиями у Блюма фон-Гирта (контрапункт) и Д. Сгамбатти (фортепиано и практическое сочинение).

Вернувшись в 1875 году Россию, занялся преимущественно литературной деятельностью (не только специально-музыкального, но отчасти и общего характера). Выступал в качестве музыкального критика в петербургских периодических изданиях «Всемирная иллюстрация», «Музыкальный листок», «Музыкальный мир», «Пчела», «Новь», «Воскресный листок музыки и объявлений». Но, главным образом, его деятельность была сосредоточена в «Новом времени», где помещал еженедельные музыкальные фельетоны и обзоры под названием «Музыкальные наброски». С 1878 года он также заведовал литературным отделом музыкального журнала «Нувеллист».

В начале своей карьеры музыкального критика он приветствовал творчество композиторов «Могучей кучки». В 1880-х годах примкнул к группе консервативных музыкальных критиков; в статьях, нередко отличавшихся необъективностью и поверхностностью суждений, он выступал против новых, самобытных явлений русской музыки и в связи с этим был «постоянной мишенью для атак» В. В. Стасова.

Выступал также со статьями, посвященными духовным концертам, например: «Юбилейный концерт А. А. Архангельского и его хора» («Новое время». — 1903. — № 9648). В статьях «Московский съезд хоровых деятелей» («Новое время». — 1910, 26 июля. — № 12345), «Новый вопрос для Православной Церкви» («Новое время». — 1910, 9 ноября. — № 12451) и «Музыка в православных храмах» («Новое время». — 1912. — № 12338) он поддерживал идеи учителя пения и регента В. В. Уварова-Надина, выступавшего за введение инструментов в православное богослужение.

В 1918 году эмигрировал в Италию. Умер в Риме 20 октября 1927 года.

Музыкально-литературная деятельность 
Большая часть его композиций не издана; из оркестровых партитур напечатаны только «Восточная сюита» и 1-я сюита из балета «Весталка».

Им были написаны: симфония-поэма «Кузнечик музыкант» (по поэме Полонского; исполнена в Петербурге в 1882), большой реквием, симфонический пролог «Саванаролла» (1884), симфония «Майская ночь», увертюра и музыка к «Медее» (1883), «Suite champêtre», несколько увертюр и кантат, романсы и пьесы для фортепиано (почти все эти сочинения исполнялись); для сцены: балет «Весталка» (1889); оперы «Потемкинский праздник» (1888) и «Забава-Путятишна» (Москва, новый театр, 1899; шла также на частных сценах в Харькове и Петербурге; клавираусцуг напечатан).

М. М. Иванов также перевёл книгу Э. Ганслика «О прекрасном в музыке» (Москва, 1884) и «Историческое развитие камерной музыки и ее значение для музыканта» Ноля (,1882); составил (вместе с Перепелицыным) «Музыкальную памятную книжку на 1887» и брошюру «Исторический очерк пятидесятилетия музыкального журнала „Нувеллист“» (, 1889); написал очерк «Пушкин в музыке» (, 1900).

Им была составлена двухтомная «История музыкального развития России» (, 1910—1912). Также он переводил романы современных ему итальянских писателей и написал «Очерки современной итальянской литературы» (, 1902).

Оперы 
 «Горе от ума» (1910) по одноимённой комедии Грибоедова
 «Забава Путятишна», комическая опера в 4-х действиях и 5 картинах.
 «Каширская старина» (1902—1903) по одноимённой драме Дмитрия Аверкиева
 «Потемкинский праздник» (1902) на либретто А. С. Суворина

Публикации 
 «Музыкальная памятная и записная книжка». — , 1887 (совместно с П. Д. Перепелицыным).
 
 
 
 ; с посвящением королеве Италии Елене.

Переводы

Примечания

Литература 
 
 
 
 Словарь сценических деятелей. Вып. 8. — Санкт-Петербург: Театр и искусство, ценз. 1902.  С. 5.

Оперные композиторы России
Балетные композиторы
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Русские эмигранты первой волны в Италии
Похороненные на кладбище Тестаччо